Alàs i Cerc är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Alàs i Cerc ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alàs i Cerc är kuperad västerut, men österut är den bergig. Alàs i Cerc ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Alàs i Cerc. Runt Alàs i Cerc är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Seu d'Urgell,  km väster om Alàs i Cerc. I omgivningarna runt Alàs i Cerc växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Katalonien